Този списък на римските провинции след Диоклециан съдържа информации за римската регионална политика на управленческата реформа на император Диоклециан и за развитието след разделянето на Imperium Romanum на Западна римска империя и Източна римска империя през 395 г.

Йерархия в края на 4 век:

 1. степен: Императора
 2. степен: Префектурите
 Praefectus praetorio per Orientem
 Praefectus praetorio Illyrici, Italiae et Africae
 Praefectus praetorio Galliarum
 3. степен: Диоцезите (Dioikesis)
 4. степен: Провинциите

Литература 
 Tilman Bechert, Die Provinzen des Römischen Reiches. Einführung und Überblick. von Zabern, Mainz 1999, ISBN 3-8053-2399-9

!